

Hydronyme 
 Le fleuve Santu est un cours d'eau du département Haute-Corse de la région Corse qui se jette dans la Mer Méditerranée à l'ouest du  golfe de Saint-Florent.

Toponyme 
 Santu Lussurgiu est une commune italienne de la province d'Oristano dans la région Sardaigne en Italie.